Kings Bay kan syfta på:

Kings Bay AS – ett norskt aktiebolag, som är helägt av den norska staten
 Kings Bay, Georgia – en ort i USA